Vincze Balázs (1967) vízilabdázó, edző
 Vincze Balázs (1976) balettművész, koreográfus